Parastratiosphecomyia stratiosphecomyioides — вид мух-львинок из подсемейства Pachygastrinae. В настоящее время имеет самый длинный биномен животного (самое длинное научное название вида на латинском языке из двух слов), включающий в себя 42 буквы.

Описание 
Встречаются в Юго-Восточной Азии: Малайзия, Таиланд. Длина около 10 мм. Основная окраска буровато-чёрная с жёлтыми отметинами. Лицо и частично ноги и скутеллюм жёлтые. От близких видов (P. freidbergi) отличается крупным латеральным выступом скапуса усика и желтоватым скутеллюмом. Вид был впервые описан в 1923 году британским диптерологом  (Enrico Adelelmo Brunetti, 1862—1927).

Примечания

Литература

Ссылки 
 Parastratiosphecomyia stratiosphecomyioides — Encyclopedia of Life (2014)
 Bayless, Keith. 2008. Parastratiosphecomyia. Version 29 September 2008. The Tree of Life Web Project, http://tolweb.org/

Львинки
Животные, описанные в 1923 году
Насекомые Азии
Эндемики Юго-Восточной Азии